L'uomo fedele – romanzo di Beatrice Solinas Donghi de 1965
L'uomo fedele – film di Louis Garrel del 2018